Mean Machine – film del 2001
 Mean Machine – videogioco del 1991
 Mean Machine – album degli U.D.O.
 Mean Machine – album dei Tyrant
 Mean Machine – gruppo musicale giapponese